Федосю́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Федосюк, Александра Ивановна (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Федосюк, Михаил Юрьевич — российский филолог.
 Федосюк, Олег (род. 1964) — литовский правовед, профессор, судья Верховного Суда Литвы.
 Федосюк, Юрий Александрович (1920—1993) — pусский филолог, журналист, историк и краевед Москвы.